Neftěchimik Nižněkamsk může znamenat:

 CHK Neftěchimik Nižněkamsk – ruský hokejový klub
 FK Neftěchimik Nižněkamsk – ruský fotbalový klub